Múlar kan syfta på följande platser:

Island 

 Múlar (bergskedja), Suðurland, 
 Kvíslarmúli med flera, 

Robotskapade Islandförgreningar